Дамбаев — фамилия; имеет женскую форму Дамбаева.
 Дамбаев, Георгий Цыренович (род. 1942) — российский медик, член-корреспондент РАН.
 Дамбаев, Дамби Базарович (1948—2022) — народный депутат СССР.
 Дамбаев, Даши Цыретарович (1938—1975) — бурятский поэт-лирик, шестидесятник.

См. также 
 Дамбиев
 Дамбуев